Каменец () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Гродзиский повят (Великопольское воеводство), Великопольское воеводство. Население — 6414 человек (на 2008 год).

Соседние гмины 
 Гмина Велихово
 Гмина Граново
 Гмина Гродзиск-Велькопольски
 Гмина Косьцян
 Гмина Раконевице
 Гмина Стеншев
 Гмина Смигель

Примечания

Ссылки 
 

Гмины Великопольского воеводства